„Natsuzuki” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Natsuzuki” – niszczyciel typu Akizuki z okresu II wojny światowej
 „Natsuzuki” (PC-22) – okręt patrolowy typu Hatsunami z lat 50. XX wieku
 „Natsuzuki” (PC-113) – okręt patrolowy typu Kagayuki z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów